Die Saison 2015/16 der Regionalliga Südwest war die achte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland und wurde mit dem Spiel KSV Hessen Kassel gegen Kickers Offenbach am 31. Juli 2015 eröffnet und endete am 21. Mai 2016 mit dem 34. Spieltag.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2015/16 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 die unterlegenen Mannschaften aus der Aufstiegsrunde zur 3. Liga:
 Kickers Offenbach, 1. FC Saarbrücken
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Südwest 2014/15:
 SV 07 Elversberg, 1. FC Kaiserslautern II, Wormatia Worms, FC 08 Homburg, SC Freiburg II, FC-Astoria Walldorf, TSG 1899 Hoffenheim II, KSV Hessen Kassel, Eintracht Trier, SpVgg Neckarelz, SV Waldhof Mannheim, FK Pirmasens
 der Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2014/15:
 SV Saar 05 Saarbrücken
 der Meister der Oberliga Baden-Württemberg 2014/15:
 SV Spielberg
 der Meister der Hessenliga 2014/15:
 TSV Steinbach
 der Sieger der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Südwest:
 Bahlinger SC

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Für den Aufstieg in die 3. Liga waren Meister und Vizemeister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert.

Abstieg aus der Regionalliga Südwest

Bis zu fünf Mannschaften auf den Plätzen 14, 15, 16 sowie sicher auf den Plätzen 17 und 18 stiegen ab.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien wurden der ursprünglichen Terminierung entsprechend angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Stadien

Einzelnachweise  

Regionalliga 2015
2015